Демирчя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Демирчян, Артур Норайрович (род. 1970) — советский и французский футболист.
 Демирчян, Дереник Карапетович (1877—1956) — армянский писатель, поэт и переводчик, драматург, педагог.
 Демирчян, Камо Серопович (род. 1928) — российский учёный-энергетик.
 Демирчян, Карен Серобович (1932—1999) — армянский государственный деятель.
 Демирчян, Норайр Затикович (1945—2002) — советский футболист.
 Демирчян, Овиг (род. 1989) — кипрский певец.
 Демирчян, Оганес Самвелович (род. 1975) — армянский футболист и тренер. 
 Демирчян, Степан Каренович (род. 1959) — армянский инженер-электрик и государственный деятель.

Примечания